Arnegi (en francès i oficialment Arnéguy), és una comuna de la Baixa Navarra, un dels set territoris del País Basc, al departament dels Pirineus Atlàntics i a la regió de la Nova Aquitània. Limita amb les comunes de Lasa i Uharte Garazi al nord, Eiheralarre a l'est i Luzaide al sud (Navarra).

Demografia

Referències 

Municipis de la Baixa Navarra